Tjäruholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tjäruholmen, Kronoby, Österbotten, 
 Tjäruholmen, del av Ådholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Tjäruholmen, Hangö, Nyland,

Se även
Tjärholmen
Tjurholmen (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar